Quatro Barras kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Quatro Barras (ort), Paraná, 
 Quatro Barras (kommun), Paraná, 

Robotskapade Brasilienförgreningar